RBA puede referirse a:

 RBA (Grupo RBA o RBA Editores), un grupo de comunicación y editorial español;
 RBA, el aeropuerto de Rabat-Salé (Marruecos), según el código IATA;
 RBA (Reserve Bank of Australia), el banco central de Australia;
 RBA (Royal Bengal Airline), aerolínea fundada en 2006 con sede en Londres.

Acrónimos